Stanislau ist
 Stanislau, eine weißrussische Variante (Станіслаў) des Vornamens Stanislaus
 der deutsche Name der ukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk (bis 1962 Stanislaw) sowie davon abgeleitet der Name der ehemaligen polnischen Woiwodschaft Stanisławów
 der deutsche Name des rumänischen Ortes Sanislău im Kreis Satu Mare.